Wyniki Grand Prix Japonii na Suzuka International Racing Course 12 października 2003.

Wyniki

Kwalifikacje

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 
 Wyniki w serwisie Wyprzedź mnie!

Japonia
2003
2003 w Japonii
Wyścigi Formuły 1 w Suzuce